Франдсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Франдсен, Андерс (1960—2012, там же) — датский певец, представитель Дании на конкурсе песни Евровидение 1991.
 Франдсен, Пер (род. 1970) — датский футболист, полузащитник.
 Франдсен, Скотт (род. 1980) — канадский гребец, тренер по гребле.

См. также 
 Франнсен, Йон (1918—1996) — датский дирижёр.